Il singolare del torneo di tennis Guadalajara Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale John Newcombe 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Sandy Mayer (semifinali)
 John Newcombe (finale)
 Butch Walts (secondo turno)
 Pat Du Pré (secondo turno)

 Sherwood Stewart (quarti di finale)
 George Hardie (quarti di finale)
 Marcelo Lara (quarti di finale)
 Ray Ruffels (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guadalajara Open 1978